Birdy má vícero významů. Může jít o:
 Birdy (zpěvačka) – britská zpěvačka
 Birdy (román) – román amerického spisovatele Williama Whartona
 Birdy (film) – americký film z roku 1984 natočený na motivy stejnojmenného románu
 Birdy (album, Peter Gabriel) – album anglického hudebníka Petera Gabriela
 Birdy (album, Birdy) – eponymní album britské zpěvačky Birdy